Schumann é o apelido de família das seguintes pessoas:

Robert Alexander Schumann (1810 - 1856) - compositor alemão
Clara Wieck Schumann (1819 - 1896) - pianista e compositora alemã, mulher de Robert Alexander Schumann
Georg Schumann (1886 - 1945) - comunista alemão, lutou contra os nazistas
Robert Schuman (1886 - 1963) - político francês
William Schuman (1910 - 1992) - compositor americano

Outros
4003 Schumann

Desambiguação